Il doppio maschile del China Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski 6–1, 7–65, riconfermando il titolo vinto nel 2009.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

China Open 2010
ATP World Tour 2010